Paraná se poate referi la:

Râuri 
 Paraná River, un fluviu ce trece prin Brazilia, Paraguay și Argentina
Paranã River, un râu din statul Goias, Brazilia
Paraná Urariá, un râu din Amazonas, Brazilia

Locuri 
Argentina
Paraná, Entre Ríos
Departamentul Paraná, parte din Provincia Entre Ríos
Paraná, Buenos Aires

Brazilia
Paraná (stat)
Paraná Clube, club de fotbal
Paraná, Rio Grande do Norte
Paranã, oraș în statul Tocantins

India
Parana, Agra, Uttar Pradesh, India